Mirosław Kowalik (ur. 1969) – polski żużlowiec
 Mirosław Kowalik (ur. 1965) – polski muzyk